Albrecht Kunth (1842–1871), géologue allemand
  (1757–1829), homme politique et pédagogue allemand (éducateur des frères Humboldt)
  (1811–1850), juriste et parlementaire allemand
 Karl Sigismund Kunth (1788–1850), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est Kunth 
 , joueur de tennis de table allemand